Люксембург може да се отнася за:
 Люксембург, държава в Западна Европа
 Люксембург (град), столицата на Люксембург
 Люксембург (провинция), провинция на Белгия
 Люксембург (династия), европейска династия